Священник (фільм, 1978) () — іспанський фільм режисера Елоя де ла Іглесіа.
 Священник (фільм, 1994) () — британський фільм режисерки Антонії Берд.
Священник (фільм, 2004) () — нідерландський фільм режисера Геррарда Вергажа.
Священник (фільм, 2009) () — британський фільм Ілії Піластіроса.
 Священник (фільм, 2011) () — американський фільм режисера Скотта Стюарта.

Див. також 
 Священник